Kristian Opseth – calciatore norvegese, attaccante
 Kjell Opseth – politico norvegese
 Lasse Opseth – calciatore norvegese, attaccante
 Silje Opseth – saltatrice con gli sci norvegese